Bus ISA: estàndard de bus creat per IBM (Industry Standard Architecture).
 ISA: conjunt d'instruccions d'una CPU (Instruction Set Architecture).

Pàgines de desambiguació d'acrònims